Серпова вулиця — вулиця в деяких містах України.

 Серпова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Серпова вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці